Барзилай — многозначное имя собственное:

 Барзилай — медицинский комплекс в Ашкелоне.
 Барзилай, Иехошуа (1855—1918) — писатель, деятель сионистского движения.
 Барзилай, Исраэль (1913—1970) — израильский государственный деятель, министр здравоохранения Израиля.
 Барзилай, Нета (род. 1993) — израильская певица, представительница Израиля на Евровидении-2018.
 Барзилай, Регина (род. 1970) — американский учёный в области информатики и искусственного интеллекта.
 Барзилай, Фредерик (Frédéric Barzilay) (1917) — французский фотограф.
 Бергер-Барзилай, Иосиф Михайлович (1904—1978) —  один из создателей и секретарь Коммунистической партии Палестины, журналист, политолог и советолог, преподаватель университета имени Бар-Илана.